Plusieurs élections cantonales partielles ont eu lieu en France en 2010.

Synthèse

Résultats

Canton de Sore, Landes (40) 
Le conseiller général sortant, André Rablade (PCF) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée le .

Canton de Castelnaudary-Nord, Aude (11) 
Le conseiller général sortant, Dominique Sévenou (PS) ayant été déclaré inéligible, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton d'Aurillac-4, Cantal (15) 
Le conseiller général sortant, Philippe Maurs (UMP) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Saint-Martin-de-Valamas, Ardèche (07) 
Le conseiller général sortant, Roland Veuillens (DVG) étant décédé, une élection cantonale partielle est organisée le .

Canton de La Garenne-Colombes, Hauts-de-Seine (92) 
Le conseiller général sortant, Philippe Juvin (UMP) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Sainte-Enimie, Lozère (48) 
Le conseiller général sortant, Jean-Jacques Delmas (MoDem) étant décédé, une élection cantonale partielle est organisée le .

Notes et références 

2010
France, cantonales partielles
Politique en janvier 2010
Politique en mars 2010